SÄK steht für:

 die Abkürzung säkerhetsskyddet (deutsch: Sicherheitsschutz), einer Abteilung des Nachrichtendienstes der schwedischen Streitkräfte, siehe: Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten
 die Abkürzung für Ständige Ägyptologenkonferenz, eine jährliche Fachtagung von Ägyptologen aus dem deutschsprachigen Raum
 die Abkürzung für Salzburger Äbtekonferenz, eine Vereinigung der höheren Oberen der eigenberechtigten Benediktinerklöster des deutschen Sprachraums

SÄK als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 Deutschland: Landkreis Waldshut (für Bad Säckingen)

Siehe auch:
 SEK
 SAEK

SAK